Totärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Totärnen (Askersunds socken, Närke, 652513-144064), sjö i Askersunds kommun, 
Totärnen (Askersunds socken, Närke, 652898-144076), sjö i Askersunds kommun,  (0,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn